<noinclude>
Сачу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Сачук Степан Дорофійович (1937—2012) — заслужений журналіст України, головний редактор газети «Волинь».
 Сачук Раїса Павлівна ( 1936) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Сачук Ігор Іванович — науковець Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, завідувач кафедри, полковник.